Inno nazionale della Romania del 1862 o Marș triumfal
 Inno nazionale della Romania del 1884 o Imnul Regal (basato sul precedente)
 Inno nazionale della Romania del 1948 o Zdrobite cătușe
 Inno nazionale della Romania del 1953 o Te slăvim, Românie! Inno nazionale della Romania del 1975 o Pe-al nostru steag e scris Unire Inno nazionale della Romania del 1977 o Trei culori Inno nazionale della Romania del 1990 o Deșteaptă-te, române!